|-
| 182301 - ||  || 14 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 182302 - ||  || 14 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 182303 - ||  || 14 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 182304 - ||  || 17 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 182305 - ||  || 17 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 182306 - ||  || 18 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 182307 - ||  || 21 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 182308 - ||  || 21 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 182309 - ||  || 22 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 182310 - ||  || 22 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 182311 - ||  || 22 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 182312 - ||  || 21 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 182313 - ||  || 21 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 182314 - ||  || 25 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 182315 - ||  || 22 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 182316 - ||  || 28 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 182317 - ||  || 21 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 182318 - ||  || 25 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 182319 - ||  || 25 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 182320 - ||  || 27 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 182321 - ||  || 30 iulie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182322 - ||  || 27 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 182323 - ||  || 28 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 182324 - ||  || 10 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 182325 - ||  || 9 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 182326 - ||  || 10 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 182327 - ||  || 9 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 182328 - ||  || 9 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 182329 - ||  || 8 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 182330 - ||  || 9 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 182331 - ||  || 10 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 182332 - ||  || 11 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 182333 - ||  || 11 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 182334 - ||  || 12 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 182335 - ||  || 15 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 182336 - ||  || 15 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 182337 - ||  || 14 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 182338 - ||  || 11 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 182339 - ||  || 12 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 182340 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182341 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182342 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182343 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182344 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182345 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182346 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182347 - ||  || 17 august 2001 ||  || 
|-
| 182348 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182349 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182350 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182351 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182352 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182353 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182354 - ||  || 18 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182355 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182356 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182357 - ||  || 17 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182358 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182359 - ||  || 17 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182360 - ||  || 17 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182361 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182362 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182363 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182364 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182365 - ||  || 20 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182366 - ||  || 22 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182367 - ||  || 21 august 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 182368 - ||  || 24 august 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 182369 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 182370 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 182371 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 182372 - ||  || 25 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 182373 - ||  || 29 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 182374 - ||  || 23 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 182375 - ||  || 22 august 2001 ||  || 
|-
| 182376 - ||  || 22 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182377 - ||  || 22 august 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 182378 - ||  || 22 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182379 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 182380 - ||  || 24 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 182381 - ||  || 24 august 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 182382 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182383 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182384 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182385 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182386 - ||  || 25 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182387 - ||  || 25 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 182388 - ||  || 25 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182389 - ||  || 25 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182390 - ||  || 25 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182391 - ||  || 20 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182392 - ||  || 20 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 182393 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182394 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182395 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182396 - ||  || 17 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182397 - ||  || 20 august 2001 ||  || 
|-
| 182398 - ||  || 20 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 182399 - || 2001 RX || 8 septembrie 2001 ||  || 
|-
| 182400 - ||  || 7 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-